Kirschgarten steht für
 Haus zum Kirschgarten, Stadtpalais in Basel
 Gymnasium Kirschgarten, Schule in Basel
 Kirschgarten (Mainz), Platz in Mainz
 Kirschgarten (Altenhaina), Ortsteil von Altenhaina im Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Kirschgarten (Merlau), Weiler (ehem. Gemeinde), 1939 eingemeindet in Merlau

Siehe auch:
 Der Kirschgarten, Komödie von Anton Pawlowitsch Tschechow
 Kloster Kirschgarten